XSL (eXtensible Stylesheet Language) — семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов. Состоит из трех частей:

 XSL Transformations (XSLT) — язык преобразования XML-документов.
 XSL Formatting Objects (XSL-FO) — язык разметки типографских макетов и иных предпечатных материалов.
 XPath — язык путей и выражений, используемый в том числе и в XSLT для доступа к отдельным частям XML-документа.

Основные отличия от CSS 
 CSS и XSL — принципиально разные технологии. Их области применения пересекаются лишь частично.
 CSS-форматирование HTML-документа применяется браузером на клиентской стороне, а XSL-преобразование может выполняться как в браузере, так и на сервере.
 Языком, лежащим в основе XSL, является XML, а это означает, что XSL более гибок, универсален, и у разработчиков появляется возможность использования средств контроля за корректностью составления таких стилевых списков (используя DTD или схемы данных).

Семейство XSL

XSL-трансформация 

С помощью XSL можно трансформировать XML-документ в любой вид, будь то HTML, WML, RTF, PDF, SQL, или даже SWF (flash-запускаемый модуль), а также XSL. XSL несёт в себе информацию о том, как будет оформлен документ, где и как должны располагаться данные.

Для того, чтобы обработать XML документ c помощью XSL, необходимо в XML документе написать следующую инструкцию:

  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="my-style.xsl"?>

XSLT 

Язык XSLT состоит из 35 инструкций, все они имеют общий вид:

<префикс:имя-инструкции [атрибут="значение" [атрибут="значение"]]>
</префикс:имя-инструкции>,

где префикс — обычно «xsl», но могут использоваться и другие.

XSLT-документ всегда является состоятельным (или валидным) XML-документом и имеет следующую структуру:

 <?xml version="1.0"?>

 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 	<xsl:template match="/">
 		<!-- набор инструкций -->
 	</xsl:template>
 	<!-- ... -->
 </xsl:stylesheet>

xsl:stylesheet — корневой элемент для любого XSL-документа. В него могут быть вложены теги верхнего уровня (xsl:transform — устаревший синоним для xsl:stylesheet).

Самым доступным XSLT-процессором на данный момент для Microsoft Windows является MSXML (поставляется с браузером Internet Explorer, начиная с версии 4.5), для систем на основе GNU — xsltproc.

XSL-FO 

Пример XSL-FO документа (взят из XSL Formatting Objects Tutorial):

 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 
 <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
   <fo:layout-master-set>
     <fo:simple-page-master master-name="my-page">
       <fo:region-body margin="1in"/>
     </fo:simple-page-master>
   </fo:layout-master-set>
 
   <fo:page-sequence master-reference="my-page">
     <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
       <fo:block>Hello, world!</fo:block>
     </fo:flow>
   </fo:page-sequence>
 </fo:root>

Примеры

Рекурсивный цикл 

XML:
 <?xml version="1.0"?>
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="for.xsl"?>
 <root/>
for.xsl:
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
	<xsl:template match="root">
		<HTML>
			<BODY>
				<xsl:call-template name="for">
					<xsl:with-param name="i" select="1"/>
					<xsl:with-param name="n" select="5"/>
				</xsl:call-template>
			</BODY>
		</HTML>
	</xsl:template>
	<xsl:template name="for">
		<xsl:param name="i"/>
		<xsl:param name="n"/>
		<xsl:value-of select="$i"/>
		<xsl:if test="$i < $n">
			<xsl:text>, </xsl:text>
			<xsl:call-template name="for">
				<xsl:with-param name="i" select="$i+1"/>
				<xsl:with-param name="n" select="$n"/>
			</xsl:call-template>
		</xsl:if>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Результат:

1, 2, 3, 4, 5

Группировка и сортировка значений 

XML:
 <?xml version="1.0"?>
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="years.xsl"?>
 <root>
    <object year="2003"/>
    <object year="2001"/>
    <object year="2005"/>
    <object year="2005"/>
    <object year="2003"/>
    <object year="2006"/>
    <object year="2006"/>
    <object year="2006"/>
    <object year="2005"/>
    <object year="2001"/>
 </root>
years.xsl:
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
	<xsl:key name="years" match="/root/object" use="@year" />
	<xsl:template match="root" priority="-1">
		<HTML>
			<BODY>
				<xsl:for-each select="object[generate-id()=generate-id(key('years',@year))]">
					<xsl:sort select="@year" order="descending"/>
					<xsl:value-of select="@year" />
					<xsl:if test="position()!=last()">
						<xsl:text>, </xsl:text>
					</xsl:if>
				</xsl:for-each>
			</BODY>
		</HTML>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Результат:

2006, 2005, 2003, 2001

См. также 
 W3C
 XML
 HTML
 CSS
 XSLT
 XPath
 XSL-FO
 EXSLT

Ссылки 
 Официальная страница XSL 
 Tutorials for XSL-FO and XSLT 

Языки разметки
Языки стилей
Стандарты W3C
Стандарты на основе XML